Eucantharomyces — рід грибів родини Laboulbeniaceae. Назва вперше опублікована 1895 року.

Класифікація 
До роду Eucantharomyces відносять 31 видів:

Примітки

Джерела 
 Thaxter, R. 1895. Notes on Laboulbeniaceae, with descriptions of new species. Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. 30:467-481 - P.480

Роди грибів